Összesen 19 (33) epizódból áll. Az első része a "Szabályok nélkül / Ilyen az élet!" és a legutolsó a "Kapuzárási pánik / Havas kaland" volt. Amerikában 2002. november 8. és 2003. november 21. között futott.

Epizódok

Jegyzetek 

Amerikai rajzfilmsorozatok